|-
| 27801 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || 
|-
| 27802 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 27803 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 27804 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 27805 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 27806 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 27807 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 27808 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 27809 - ||  || 20 aprilie 1993 ||  || K. Endate, 
|-
| 27810 Daveturner ||  || 23 iulie 1993 || Palomar || C. S. Shoemaker, 
|-
| 27811 - ||  || 20 iulie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 27812 - ||  || 20 iulie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 27813 - ||  || 14 august 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 27814 - || 1993 RR || 16 septembrie 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 27815 - ||  || 16 septembrie 1993 ||  || K. Endate, 
|-
| 27816 - ||  || 15 octombrie 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 27817 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 27818 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 27819 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 27820 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 27821 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 27822 - ||  || 19 octombrie 1993 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 27823 - ||  || 20 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 27824 - ||  || 20 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 27825 - || 1993 VP || 9 noiembrie 1993 ||  || S. Otomo
|-
| 27826 - || 1993 WQ || 22 noiembrie 1993 ||  || , 
|-
| 27827 Ukai ||  || 9 decembrie 1993 || Nyukasa || M. Hirasawa, S. Suzuki
|-
| 27828 ||  || 12 ianuarie 1994 || Kushiro || , 
|-
| 27829 - ||  || 21 ianuarie 1994 ||  || S. Otomo
|-
| 27830 - ||  || 8 februarie 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 27831 - || 1994 DF || 18 februarie 1994 ||  || T. Urata
|-
| 27832 - || 1994 EW || 10 martie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 27833 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 27834 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 27835 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 27836 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 27837 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 27838 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 27839 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 27840 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 27841 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 27842 || 1994 QJ || 28 august 1994 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 27843 - ||  || 5 septembrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 27844 - ||  || 2 octombrie 1994 ||  || K. Endate, 
|-
| 27845 Josephmeyer ||  || 5 octombrie 1994 ||  || F. Börngen
|-
| 27846 Honegger ||  || 5 octombrie 1994 || Tautenburg Observatory || F. Börngen
|-
| 27847 || 1994 UT || 31 octombrie 1994 ||  || , T. Urata
|-
| 27848 || 1994 UZ || 31 octombrie 1994 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 27849 Suyumbika ||  || 29 octombrie 1994 ||  || T. V. Kryachko
|-
| 27850 ||  || 31 octombrie 1994 || Kushiro || , 
|-
| 27851 - ||  || 8 noiembrie 1994 ||  || S. Otomo
|-
| 27852 - || 1994 WQ || 25 noiembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 27853 - ||  || 6 decembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 27854 - ||  || 28 decembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 27855 Giorgilli || 1995 AK || 4 ianuarie 1995 ||  || A. Testa, 
|-
| 27856 - ||  || 2 ianuarie 1995 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 27857 - || 1995 BZ || 25 ianuarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 27858 - ||  || 30 ianuarie 1995 ||  || 
|-
| 27859 - ||  || 29 ianuarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 27860 ||  || 27 ianuarie 1995 || Kushiro || , 
|-
| 27861 - ||  || 28 ianuarie 1995 ||  || K. Endate, 
|-
| 27862 - ||  || 23 ianuarie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 27863 - ||  || 24 februarie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 27864 Antongraff ||  || 5 martie 1995 ||  || F. Börngen
|-
| 27865 Ludgerfroebel || 1995 FQ || 30 martie 1995 || La Silla || , E. Koldewey
|-
| 27866 - ||  || 23 martie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 27867 - ||  || 26 mai 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 27868 - ||  || 23 iunie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 27869 - ||  || 26 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 27870 Jillwatson || 1995 VW || 12 noiembrie 1995 || Haleakala || 
|-
| 27871 - ||  || 15 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 27872 - ||  || 28 noiembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 27873 - ||  || 15 decembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 27874 - ||  || 21 decembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 27875 - ||  || 27 ianuarie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 27876 - ||  || 24 ianuarie 1996 || Socorro || LINEAR
|-
| 27877 - ||  || 16 ianuarie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 27878 - ||  || 11 februarie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 27879 Shibata ||  || 15 februarie 1996 ||  || 
|-
| 27880 - || 1996 EQ || 14 martie 1996 ||  || 
|-
| 27881 - ||  || 15 martie 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 27882 - ||  || 10 martie 1996 ||  || K. Endate, 
|-
| 27883 - ||  || 15 martie 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 27884 - ||  || 15 martie 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 27885 - ||  || 15 martie 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 27886 - ||  || 13 martie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 27887 - ||  || 12 aprilie 1996 ||  || K. Endate, 
|-
| 27888 - ||  || 11 aprilie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 27889 - ||  || 15 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 27890 - ||  || 15 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 27891 - || 1996 HY || 20 aprilie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 27892 - ||  || 20 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 27893 - ||  || 20 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 27894 - ||  || 10 mai 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 27895 Yeduzheng || 1996 LL || 6 iunie 1996 ||  || 
|-
| 27896 - || 1996 NB || 13 iulie 1996 ||  || , 
|-
| 27897 - ||  || 14 iulie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 27898 - ||  || 23 iulie 1996 || Haleakala || 
|-
| 27899 Letterman || 1996 QF || 18 august 1996 ||  || 
|-
| 27900 Cecconi || 1996 RM || 7 septembrie 1996 ||  || , 
|-